

Ссылки 
Международный олимпийский комитет - Солт Лейк Сити 2002 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 2002
Итоги зимних Олимпийских игр